Thamud, Thamûd, Thamoud en arabe : ṯamūd, , désigne :

 Thamûd, un peuple arabe (Thamoudéens ou Thamoudites) disparu avant le , cité dans le Coran.
 Thamûd, une localité du Yémen,